Par ordre chronologique
  (1603–1671), courtisan, diplomate et homme politique anglais ;
 John Ashburnham (1656–1710), baron de la pairie d'Angleterre ;
 John Ashburnham (1687–1737), pair britannique, fils du précédent ;
 John Ashburnham (1724–1812), pair britannique, fils du précédent.